Krallice — дебютный студийный альбом одноимённой американской блэк-метал-группы Krallice. Он был выпущен на компакт-диске в 2008 году канадским лейблом , а в 2009 году на виниле американским лейблом Gilead Media. Альбом был записан до того, как Ник МакМастер присоединился к группе, поэтому он появляется на записи только в качестве вокалиста, а на бас-гитаре играли Марстон и Барр.

Отзывы критиков 

Космо Ли из Pitchfork пишет: «примечательно, что гитарная работа — это не типичный минорный аккорд, который перемещается вверх и вниз. Это сложные, абстрактные линии, часто расходящиеся друг от друга в контрапункте».

Фил Фримен из AllMusic описывает альбом так: «полный скоростных сдвигов и внезапных поворотов, когда гитарные соло вырываются из шторма риффов, как демонический дельфин, выпрыгивающий из озера лавы, или группа внезапно останавливает безумный, стремительный импульс, чтобы начать играть совершенно другой рифф».

Список композиций

Участники записи 
 Мик Барр — гитара, вокал, бас-гитара
 Колин Марстон — гитара, бас-гитара
 Лев Вайнштейн — ударные
 Николас МакМастер — вокал

Примечания 

Альбомы Krallice